Gouan ist ein Name von:

 Antoine Gouan (1733–1821), französischer Arzt und Botaniker
 Gouan (Fluss), Fluss in Guinea